Jeffersonville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Jeffersonville (Georgia)
Jeffersonville (Illinois)
Jeffersonville (Indiana)
Jeffersonville (Kentucky)
Jeffersonville (New York)
Jeffersonville (Ohio)
Jeffersonville (Vermont)